Dieter Eilts (Upgant-Schott, 13 de dezembro de 1964) é um ex-futebolista profissional e treinador alemão, meia, em sua carreira, atuou apenas no Werder Bremen.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Alemanha
Treinadores de futebol da Alemanha
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen